Chơn Thành (huyện in Bình Phước), een district in de provincie Bình Phước.
 Chơn Thành (thị trấn in Bình Phước), een thị trấn in huyện Chơn Thành in de provincie Bình Phước.